Красные Орлы — название населённых пунктов в России:

 Красные Орлы — село в Петропавловском районе Алтайского края.
 Красные Орлы — село в Чарышском районе Алтайского края.
 Красные Орлы — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Красные Орлы — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Красные Орлы — упразднённый посёлок в Свердловской области, стал частью села Покровское.

См. также 
 «Красные орлы» — различные воинские соединения во время Гражданской войны в России.